Русанов, Василий: Русанов, Василий Акимович (1779 — не ранее 1831) — русский генерал-майор, участник Наполеоновских войн.